Union chrétienne peut faire référence à :
 Union chrétienne, parti politique néerlandais fondé en 2000.
 Union chrétienne, parti politique slovaque fondé en 2019.

Homonymie de parti politique